Vinyl puede hacer referencia a los siguientes sellos discográficos independientes:

 Cooking Vinyl, con base en el Reino Unido.
 Delicious Vinyl, con sede en Los Ángeles.

Asimismo, puede referirse a las siguientes grabaciones:

 Finyl Vinyl, colección de grabaciones en vivo y grabaciones de estudio de la banda británica de hard rock y heavy metal Rainbow.
 The Trilogy Vinyl, box set recopilatorio de la banda estadounidense de grunge y sludge metal Melvins.
 Vinyl Confessions, octavo álbum de estudio de la banda estadounidense de rock progresivo Kansas.
 Vinyl Wooden Box, disco recopilatorio de los seis primeros álbumes de estudio de la banda de black metal noruega Immortal, en vinilo.

Además, puede hacer referencia a:
 El disco de vinilo o disco gramofónico; formato de reproducción de sonido basado en la grabación mecánica analógica.
 Vinyl, película de 2012.
 Vinyl, serie de televisión de HBO.
 Vinyl, canción de Kira Kosarin del álbum Off Brand (2019).